Badri Kvaratskhelia – ex calciatore azero e allenatore
 Khvicha Kvaratskhelia – calciatore georgiano, figlio di Badri
 Givi Kvaratskhelia – calciatore georgiano